S-100 – rodzina niskocząsteczkowych białek komórek kręgowców
 S-100 – magistrala komunikacyjna w komputerach osobistych
 Camcopter S-100 – bezzałogowy śmigłowiec rozpoznawczy